Талисма́н — многозначное слово:
 Талисман — магический предмет, приносящий счастье и удачу своему владельцу.
 Талисман — узнаваемый персонаж, олицетворяющий собой какой-либо коллектив или мероприятие; логотип.

В культуре 
 «Талисман» — исторический роман Вальтера Скотта (1825).
 «Талисман» — «фантастический балет» в 4 актах 7 картинах с прологом и эпилогом композитора Р. Е. Дриго по сценарию К. А. Тарновского и М. И. Петипа, балетмейстер М. И. Петипа (Мариинский театр, ; в бенефис Елены Корнальба).
 «Талисман» — роман Стивена Кинга и Питера Страуба (1984).
 «Талисман» — художественный фильм Араика Габриэляна и Вениамина Дормана (СССР, 1983).
 «» — телевизионный сериал (Бразилия, 2004).
«Талисман» — стихотворение А.С. Пушкина (1828).

Топоним 
 Талисман — посёлок в Нижнетуринском городском округе Свердловской области России.

Другое 
 Талисман — морская рыба семейства гладкоголовых.
«Талисман» — комплекс индивидуальной защиты боевых самолётов от ракет класса «воздух-воздух» и «поверхность-воздух».